Оржицкий:

 Оржицкий, Николай Николаевич (1796—1861) — декабрист, участник восстания на Сенатской площади.

См. также 
 Оржицкий поселковый совет — входит в состав Оржицкого района Полтавской области Украины.
 Оржицкий район — административная единица на западе Полтавской области Украины.